Luisa Augusta de Dinamarca (Hørsholm, 7 de julio de 1771 - Augustenborg, 13 de enero de 1843) fue una princesa danesa de la Casa de Oldemburgo.

Biografía 

 
Luisa Augusta era oficialmente el segundo vástago del rey Cristián VII de Dinamarca y de la princesa inglesa Carolina Matilde de Gran Bretaña; pero lo más probable y difundido es que su verdadero padre fuera el alemán Johan Friedrich Struensee, médico de Cristián VII, y amante de su madre. A efectos prácticos se la siguió considerando sin embargo como un miembro legítimo de la familia real.

En 1772, su madre Carolina Matilde fue acusada de adulterio, repudiada y exiliada por su esposo Cristián VII, a instancias de su madrastra la reina viuda Juliana María de Brunswick-Wolfenbüttel; a causa de esto los pequeños hijos de la desafortunada reina crecieron en el palacio de Christiansborg bajo la supervisión de su ambiciosa abuelastra Juliana María.
Luisa Augusta y su hermano mayor, el futuro Federico VI de Dinamarca crecieron muy unidos

Desde su infancia se fueron desarrollando a su entorno diversos proyectos de matrimonio, todos los cuales coincidían en la suma importancia de que el consorte elegido fuera un príncipe de la Casa real danesa, visto que sobre la novia recaía la sospecha de no ser hija del rey, y que un posible hijo suyo podría llegar a ser algún día el heredero al trono de Dinamarca. El elegido fue un primo lejano, el príncipe heredero de Augustenburgo.

El 27 de mayo de 1786 con 14 años de edad se celebró su matrimonio con el príncipe Federico Cristián II de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg,

Descendencia 

 Carolina Amalia (1796-1881), casada con el futuro rey Cristián VIII de Dinamarca.
 Cristián Augusto, duque de Augustenburg (1798-1869), casado con la condesa Luisa Sofía de Danneskjold-Samsøe.
 Federico Emilio de Augustenburg (1800-1865), se casó con la condesa Enriqueta de Danneskjold-Samsøe, su concuñada.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 

Princesas de Dinamarca del siglo XVIII (casa de Oldemburgo)
Princesas de Dinamarca del siglo XIX (casa de Oldemburgo)
Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
Nobles alemanas del siglo XVIII
Nobles alemanas del siglo XIX
Duquesas consortes del siglo XVIII
Duquesas consortes del siglo XIX
Duquesas consortes de la casa de Oldemburgo